DTD steht als Abkürzung für:
 Dachverband Tanz Deutschland
 Děčín hlavní nádraží (Děčín hl. n., ehemals Bahnhof Bodenbach) (DS100-Code), linkselbisch liegender Hauptbahnhof an der Bahnstrecke Praha–Děčín
 Delta Tau Delta, eine US-amerikanische Studentenorganisation
 Desktop Tower Defense, ein Computerspiel
 Diastrophische Dysplasie,  Erkrankung mit dem Hauptkennzeichen Kleinwuchs
 Dokumenttypdefinition, Strukturdefinition in Auszeichnungssprachen
 Donau-Theiß-Donau-Kanalsystem (Kanal DTD), ein Schifffahrts-Kanalsystem in der serbischen Vojvodina

DtD steht für:
 Direct to Disc Recording, siehe Direktschnitt

dtd steht für:
 südliches Wakash, Sprache der kanadischen Ditidaht (ISO-639-Sprachcode), siehe Wakash-Sprachen

Siehe auch:

Abkürzung